Департамент филологии УГИ УрФУ (бывш. Филологический факультет УрГУ) — учебное подразделение Института гуманитарных наук и искусств УрФУ, которое даёт фундаментальную подготовку в области филологии и позволяет получить государственный диплом о высшем образовании, одно из самых авторитетных учебных подразделений филологического профиля.

C 2011 года факультет (в статусе департамента) входит в состав Уральского гуманитарного института УрФУ. На факультете два отделения: отделение русского языка и литературы и отделение романо-германской филологии.

История 

Филологический факультет УрГУ был создан в 1940 году. Организацией факультета занимался назначенный исполняющим обязанности декана не существовавшего тогда ещё подразделения Иван Алексеевич Дергачёв.

В начале сороковых годов филологический факультет на некоторое время был объединен с историческим (деканом историко-филологического факультета был назначен П. А. Вовчок, с 15 августа 1940 года исполнявший обязанности заведующего кафедрой русского языка и общего языкознания). Преподавателей-филологов было всего 15 человек. Они работали на трех кафедрах: кафедре русского языка и общего языкознания, кафедре русской литературы и кафедре западной литературы.

Подготовку по классической филологии вели В. Д. Миронов, доц. А. И. Виноградов, Г. И. Эбергарт, доц. П. А. Шуйский (публикация его перевода «Одиссеи» принесла Шуйскому премию университета, а кафедре известность в научных кругах). Во главе языковедов стоял доц. П. А. Вовчок, учившийся в Ленинграде у С. П. Обнорского и Л. В. Щербы, знавший несколько языков и занимавшийся в Уральском университете практически всеми разделами русистики. В военные годы на факультете работали проф. В. Н. Ярцева, специалист по истории английского языка и германистике (позже она была избрана членом-корреспондентом АН СССР), доц. А. П. Громова, специализировавшаяся по истории русского языка и владевшая карельским, польским, чешским, немецким, финским и другими языками. Диалектологическое направление развивал проф. А. П. Георгиевский, занимавшийся полевыми исследованиями уральских диалектов и участвовавший в создании диалектологического атласа России. На протяжении почти двадцати лет кафедрой русской и зарубежной литературы заведовал доц. В. В. Кусков, блестящий знаток древнерусской литературы, организатор первых археографических экспедиций на Урале (позднее профессор МГУ, автор классического учебника по древнерусской литературе). Развитие литературоведения также связано с именами проф. И. А. Дергачева (тогда молодого преподавателя, ставшего позже классиком литературоведческой регионалистики), доц. Л. Г. Барага (специалиста по древнерусской литературе), проф. Л. П. Гроссмана (пушкиноведа), проф. Н. Н. Арденса (специалиста по творчеству Л. Н. Толстого), П. Г. Богатырева (известнейшего в Европе фольклориста), доц. М. Г. Китайника (также фольклориста, организатора фольклорных экспедиций на Урале). Долгое время с факультетом сотрудничал известный уральский писатель П. П. Бажов. Позднее школу русистики возглавила профессор Эра Васильевна Кузнецова (известный специалист в области лексикологии и лексикографии), ученики которой продолжают работать и сегодня. Большие научные достижения связаны с деятельностью профессора, члена-корреспондента РАН А. К. Матвеева — крупнейшего специалиста в области субстратной топонимии, организатора топонимических и диалектологических экспедиций на севере России и на Урале; созданный им коллектив является одной из наиболее авторитетных в Европе научных школ в области ономастики.

C 2017 года факультет в статусе департамента входит в состав Уральского гуманитарного института (УГИ) Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. Директор института — Эльвира Эвальдовна Сыманюк.

Деканы 

 Дергачёв Иван Алексеевич (1940)
 Вовчок Павел Акимович (1941—1944)
 Шептаев Леонид Семенович (1944—1947)
 Кругляшова Вера Петровна (1963—1966)
 Субботин Александр Сергеевич (1967—1974)
 Щенников Гурий Константинович (1974—1977, 1983—1988)
 Мешков, Юрий Анатольевич (1977—1983)
 Щенников Гурий Константинович (1974—1977, 1983—1988)
 Блажес Валентин Владимирович (1988—2004)
 Гудов Валерий Александрович (c 2004)

Научная деятельность 

Основные направления научных исследований, получивших широкое признание:
 Топонимика и ономастика (профессор, член-корр. РАН А. К. Матвеев, проф. М. Э. Рут, проф. Е. Л. Березович, проф. Т. Н. Дмитриева);
 Лексикология и лексикография (проф. Л. Г. Бабенко, проф. О. А. Михайлова, проф. Ю. В. Казарин, проф. Н. А. Дьячкова);
 Теория текста (проф. Л. Г. Бабенко, проф. Ю. В. Казарин, проф. Н. А. Купина, проф. Т. В. Матвеева);
 Этнолингвистика (проф. Е. Л. Березович);
 Теория художественного стиля (проф. В. В. Эйдинова, проф. И. Е. Васильев);
 Литература и книжная культура Урала XVII—XX вв. (проф. В. В. Блажес, проф. Л. С. Соболева, проф. М. А. Литовская, проф. Л. П. Быков, проф. Е. К. Созина)
 Современный литературный процесс (проф. Л. П. Быков, проф. М. А. Литовская, проф. Т. А. Снигирева, проф. Н. А. Купина).

Совместно с Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН факультет издает авторитетный научный журнал «Вопросы ономастики». Постоянно работают две экспедиции: фольклорная и топонимическая. Факультет имеет два диссертационных совета по специальностям: «русская литература» и «русский язык», «теория языка» и «литература народов стран зарубежья».

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Уральский государственный университет им. А. М. Горького
 Уральский государственный университет в биографиях: Русский язык и литература
 Известия Уральского государственного университета

Уральский государственный университет
Филологические факультеты
Лингвистика в России
Появились в 1940 году в России
Учебные заведения, основанные в 1940 году